Lang lebe die Königin steht für:

 Lang lebe die Königin (1995), niederländischer Kinderfilm von Esmé Lammers
 Lang lebe die Königin (2020), deutscher Fernsehfilm von Richard Huber